Saint-Victor-de-Malcap, municipi francès situat al departament del Gard i a la regió de Llenguadoc-Rosselló.
 Saint-Victor-En-Marche, localitat i comuna de França a la regió de Llemosí al districte de Guéret.
 Saint-Victor-Rouzaud, municipi francès al departament d'Arieja i a la regió de Migdia-Pirineus.
 Saint-Victor-la-Coste, municipi francès al departament del Gard i a la regió de Llenguadoc-Rosselló.
 Saint-Victor-des-Oules, municipi francès al departament de Gard i a la regió de Llenguadoc-Rosselló.
 Challand-Saint-Victor, municipi italià situat a la regió de Vall d'Aosta.
 Abadia de Sant Víctor (en francès, Abbaye de Saint-Victor de Marseille), abadia de Marsella fundada al s. V.